Biffiger ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Biffiger (* 1939), Schweizer Architekt und Jazzmusiker
 Steffan Biffiger (* 1952), Schweizer Kunsthistoriker und Kunstkritiker